Bourg (metrostation), een metrostation in Rijsel (Lille), Frankrijk

 
Bourg (Gironde) in het gelijknamige kanton Bourg
Bourg (Haute-Marne)
ook: